Akademitsjeskaja (metrostation Moskou), station aan de Kaloezjsko-Rizjskaja-lijn van de Moskouse metro
 Akademitsjeskaja (metrostation Moskou, Kommoenarka-radius), station aan de toekomstige Kommoenarka-radius van de Moskouse metro
 Akademitsjeskaja (metrostation Sint-Petersburg), station van de metro van Sint-Petersburg